Herrenau heißen folgende geographische Orte:

 Herrenau (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Herrenau (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Herrenau (Salzburg), ein Siedlungsspitter im Stadtteil Liefering in der Stadt Salzburg

Siehe auch:
 Herrnau (historisch ebenfalls als "Herrenau" bekannt) im Stadtteil Salzburg-Süd in der Stadt Salzburg